Кубок мира по сноуборду 2013/2014 () — 20-й по счёту сезон Кубка мира, который начался 17 августа 2013 года в новозеландском горнолыжном курорте Сноу Парк.

С 1 по 22 февраля в Кубке мира была запланирована пауза для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи (Россия), которые прошли с 6 по 22 февраля 2014 года.

Обладателями Кубка мира по итогам сезона 2012/13 являются:
 Мужчины:
 Общий зачёт Кубка мира в параллельных дисциплинах (ПСЛ, ПГС): Андреас Проммеггер (Австрия)
 Общий зачёт Кубка мира в акробатических дисциплинах (хафпайп,слоупстайл,биг-эйр): Янне Корпи (Финляндия)
 Общий зачёт Кубка мира в сноуборд-кроссе: Алекс Пуллин (Австралия)
 Зачёт Кубка мира в хафпайпе: Скотти Лаго (США)
 Зачёт Кубка мира в слоупстайле: Юки Кадоно (Япония)
 Зачёт Кубка мира в биг-эйре: Сеппе Смитс (Бельгия)
 Зачёт Кубка мира в ПГС: Андреас Проммеггер (Австрия)
 Зачёт Кубка мира в ПСЛ: Роланд Фишналлер (Италия)

 Женщины:
 Общий зачёт Кубка мира в акробатических дисциплинах (хафпайп,слоупстайл,биг-эйр): Келли Кларк (США)
 Общий зачёт Кубка мира в параллельных дисциплинах (ПСЛ, ПГС): Патриция Куммер (Швейцария)
 Общий зачёт Кубка мира в сноуборд-кроссе: Доминик Мальте (Канада)
 Зачёт Кубка мира в хафпайпе: Келли Кларк (США)
 Зачёт Кубка мира в биг-эйре/слоупстайле: Хьерсти Буос (Норвегия)
 Зачёт Кубка мира в ПСЛ: Патриция Куммер (Швейцария)
 Зачёт Кубка мира в ПГС: Марион Крайнер (Австрия)

Зачёт призовых мест 
Распределение призовых мест, завоёванных представителями разных стран (с учётом гонок на Зимних Олимпийских играх 2014).

Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории.

Календарь сезона

Мужчины

Хафпайп

Слоупстайл

Биг-эйр

Сноуборд-кросс 
 С-к - сноуборд-кросс (личная гонка)
 КГ - командная гонка

Параллельные виды 
 ПСЛ — параллельный слалом
 ПГС — параллельный гигантский слалом

Женщины

Хафпайп

Слоупстайл

Сноуборд-кросс 

 С-к - сноуборд-кросс (личная гонка)
 КГ - командная гонка

Параллельные виды 
 ПСЛ - параллельный слалом
 ПГС - параллельный гигантский слалом

Общий зачёт Кубка мира (AFU) 

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами общего зачёта Кубка мира.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями общего зачёта Кубка мира.

Мужчины

Женщины

Общий зачёт Кубка мира (PAR) 

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами общего зачёта Кубка мира.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями общего зачёта Кубка мира.

Мужчины

Женщины

Общий зачёт Кубка мира (SBX) 

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами общего зачёта Кубка мира.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями общего зачёта Кубка мира.

Мужчины

Женщины

Зачёт малых Кубков мира 

Малый Кубок мира разыгрывается по каждой дисциплине отдельно, кроме бордер-кросса.

Слоупстайл

Хафпайп

Параллельный гигантский слалом

Параллельный слалом

См. также 
 Сноуборд на зимних Олимпийских играх 2014

Ссылки 
 Календарь соревнований на FIS
 Результаты соревнований на FIS

2014 год в сноуборде
2013 год в сноуборде
Кубок мира по сноуборду
Зимние виды спорта в сезоне 2013/2014